Almea puede hacer referencia a:

 Almea, una planta acuática.
 Almea, una bailarina oriental.

Arabismos